

Nom de famille 

 Brenda Ryman (1922-1983), biochimiste et principale de collège britannique ;
 Geoff Ryman (1951-), écrivain canadien ;
 Herbert Ryman (1910-1989), animateur de dessins animés américain ;
 Robert Ryman (1930-2019), artiste américain.

Autres 
 Rymań, gmina rurale en Poméranie occidentale (Pologne).
 Rymań, le siège de la gmina précédente.
 Ryman Auditorium est une salle de concert de Nashville.